Martin Kližan era il detentore del titolo, ma si è ritirato prima dell'inizio del torneo.

In finale Federico Delbonis ha sconfitto Borna Ćorić con il punteggio di 6-2, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Guillermo García López (quarti di finale)
  João Sousa (secondo turno)
  Borna Ćorić (finale)
  Federico Delbonis (campione)

 Tejmuraz Gabašvili (primo turno)
 Albert Ramos-Viñolas (primo turno)
 Pablo Carreño Busta (quarti di finale)
 Jiří Veselý (semifinale)

Qualificati 

  Lorenzo Giustino (primo turno)
  Máximo González (secondo turno)

 Nikola Mektić (secondo turno)
 Franko Škugor (primo turno)

Wildcard 

  Amine Ahouda (primo turno)
  Reda El Amrani (primo turno)

 Lamine Ouahab (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Grand Prix Hassan II 2016
ATP World Tour 2016